ВПО:
 ВПО — военно-политическая обстановка,
 ВПО — высшее профессиональное образование,
 ВПО — всесоюзная пионерская организация,
 ВПО — владимирское производственное объединение,
 ВПО — ведомство президентской охраны,
 ВПО — военизированная пожарная охрана,
 ВПО — выправочно-подбивочно-отделочная машина,
 ВПО — влажный производственный отход,
 ВПО — внепечная обработка (стали),
 ВПО — внуковское производственное объединение гражданской авиации,
 ВПО — внутриподрядная организация,
 ВПО — внутрипочвенное орошение,
 ВПО — военно-потребительское общество,
 ВПО — вредоносное программное обеспечение,
 ВПО — всероссийское производственное объединение, всероссийское промышленное объединение.
 ВПО — всесоюзное промышленное объединение — во время существования СССР.
 ВПО — «Вятско-Полянское оружие» — марка гражданского спортивно-охотничьего оружия, выпускаемого Вятско-Полянским машиностроительным заводом,
 ВПО — высоко-престижное общество.